Мо́кви, Мо́ква ( [Мыку],  [Мокви]) — река в Абхазии.  

Исток находится на южных склонах Кодорского хребта, в частности, хребта Охуцке, юго-восточнее горы Адуада (2775 м) и озера Адуеда-Адзыш. Река протекает по территории Очамчырского района Абхазии. Впадает в Чёрное море к северо-западу от города Очамчира.

Питание ледниковое и дождевое. На берегах реки находятся крупные сёла: Арасадзых, Тхина, Мокви, Джал, Араду, Маркула.

Крупные притоки — справа — Улыс (впадает в селении Арасадзых) и Дуаб (впадает в районе сёл Члоу, Моква и Джал).

Ссылки

Примечания 

Реки, впадающие в Чёрное море (Азия)
Реки Абхазии